Сборная Казахстана по хоккею с мячом — представляет Казахстан на международных соревнованиях по хоккею с мячом. Шестикратный бронзовый призёр чемпионатов мира и чемпион Азиады-2011.

История 

Дебют национальной сборной Казахстана состоялся 4 ноября 1992 года. Многократный призёр чемпионатов СССР, команда алматинского «Динамо» (тренер Борис Чехлыстов), в ходе турне по городам Финляндии сыграла в Порвоо со сборной Финляндии под флагом Казахстана. Неожиданно казахстанцы взяли верх над третьей в мире командой со счётом 4:3 (голы забили: Маряшин — 2, Шамсутов и Чурсин).

Федерация хоккея с мячом Казахстана вступила в Федерацию международного бенди 6 февраля 1993 года. Сборная участвует в чемпионатах мира с 1995 года.

Выиграв группу Б и общее 4-е место в своём первом чемпионате мира 1995 года в США, сборная Казахстана с 1997 года участвует в турнире группы А и почти неизменно (кроме 1999 и 2017 гг. — 5-е место) выходит в полуфиналы вместе со сборными России, Швеции и Финляндии, где проигрывает. Наиболее близка к финалу команда была на домашнем чемпионате 2012 года, уступив Швеции лишь в послематчевых пенальти.

В 2003 (Архангельск) , 2005 (Казань), 2012 (Алма-Ата), 2013 (Венерсборг), 2014 (Иркутск) и в 2015 (Хабаровск) годах в постоянной борьбе с командой Финляндии сборной Казахстана удалось шесть раз завоевать бронзовые награды чемпионатов мира.

В 1995, 1997, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016 и 2018 годах — 4-е место после Финляндии.

В феврале 2018 года капитан сборной Казахстана Рауан Исалиев стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Хабаровске, он забил 21 гол и сделал 7 ассистов в 6 играх.
 
В 1999 и 2017 — 5-е место (оба раза пропустили в полуфиналы норвежцев).

На VII зимних Азиатских играх в Алма-Ате 6 февраля 2011 года сборная Казахстана стала чемпионом, выиграв в финале со счетом 16:2 у сборной Монголии.

Результаты на ЧМ

Главные тренеры

Текущий состав 
Чемпионат мира 2019

Примечания

Ссылки 
 Бронзовые составы сборной Казахстана, 2003/2005
 Состав сборной Казахстана на Чемпионате мира 2009
 Назван состав сборной Казахстана по хоккею с мячом на стартующий в Алматы чемпионат мира // «Казахстанская правда» от 23.01.2012

Казахстан
Хоккей с мячом в Казахстане
Сборная Казахстана по хоккею с мячом